est un genre éteint de gorgonopsiens appartenant à la sous-famille des Rubidgeinae ayant vécu en Afrique au Permien supérieur, au Wuchiapingien il y a environ entre 259 à 254 millions d'années. Ces fossiles ont été découverts en Tanzanie et en Afrique du Sud.

Description 

C'était un animal mesurant environ 1,2 mètre de long. Il a été nommé pour la première fois par Haughton en 1924 et contient deux espèces, S. laticeps et S. nowaki.

Classification et/ou cladogramme

Cladogramme dans Gorgonopsia

Liens externes

Notes et références 

Gorgonopsia
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1924